Moosalb und Moosalbe sind Gewässernamen:  
 Moosalb (Alb), linker Zufluss der Alb bei Fischweier, Gemeinde Marxzell, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Moosalb oder Moosalbe (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs in Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Moosalp